{{Infobox Bande dessinée
 | charte               = histoire
 | titre                = Les Requins de Macao
 | titre original       =
 | titre autre          = 
 | série                = Tif et Tondu
 | numéro               = 19
 | image                = 
 | légende              = 
 | dessin               = 
 | scénario             = 
 | auteur               = Fernand Dineur
 | couleur              = 
 | assistant            = 
 | genre                = 
 | thèmes               = 
 | personnages          = 
 | lieu                 = 
 | époque               = 
 | langue               = Français
 | pays                 = 
 | éditeur              = 
 | collection           = 
 | prépublication       = Héroïc-Albums
 | première publication =  dHéroïc-Albums | support              = 
 | périodicité          = 
 | ISBN                 = 
 | nombre de pages      = 
 | nombre d'albums      = 
 | adaptation           = 
 | album précédent      = 
 | album suivant        =
 | divers               =  
}}Les Requins de Macao est la dix-neuvième histoire de la série Tif et Tondu de Fernand Dineur. Elle est publiée pour la première fois dans le  dHéroïc-Albums.

Univers

Résumé 
Désireux de revenir en Europe, Tif et Tondu arrivent à Macao, alors colonie portugaise. Le capitaine Grosekès accepte de les prendre à son bord si Tondu veut bien convoyer un lougre pour son compte. En réalité, Grosekès et son employeur, Faujeton, se servent de Tondu comme leurre : ils le dénoncent à la police portugaise qui arrête son navire chargé d'opium, pendant que Grosekès fait passer librement une plus grosse cargaison de drogue.

Tif resté à terre, apprend l'affaire par l'hôtelier. Il s'enfuit alors dans les bas-quartiers pour rester libre. Dénoncé par son logeur, il fuit par les toits, puis les égouts, où il trouve un accès inespéré à la prison et libère Tondu.

Pendant ce temps, Faujeton a préparé une autre fausse piste pour tromper la police et terminer d'évacuer ses biens illégaux avant l'arrivée prochaine des communistes de Mao Zedong. Tif et Tondu, cachés à bord, surprennent ce plan. Tondu repart à la nage prévenir les autorités, qui interceptent le navire de Grosekès avec Faujeton à bord.

Tif et Tondu embarquent finalement pour le Japon.

Personnages 
 Tif et Tondu
 Le capitaine Grosekès et son employeur Faujeton
 Le chef de la police portugaise
 Le logeur et son serviteur

Historique

Publication

Revues

Album

Lien externe 

Histoire de Tif et Tondu
Histoire publiée dans Héroïc-Albums
Histoire publiée pour la première fois en 1949